hrabstwo Gilmer (ang. Gilmer County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Gilmer (ang. Gilmer County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia